39-я церемония American Music Awards прошла 20 ноября 2011 года в  в Лос-Анджелесе. На церемонии были признаны наиболее популярные исполнители и альбомы 2011 года. Объявление номинаций состоялось 11 октября 2011 года. Церемония проходила без ведущих. Главными победителями этой церемонии стали Тейлор Свифт и Адель, каждая из которых получила 3 награды.

Номинанты и победители 
Номинанты были анонсированы 11 октября 2011 года. Победители выделены жирным шрифтом.

Выступления

Pre-Show 
 Hot Chelle Rae — «I Like It Like It That» / «Tonight Tonight»

Основное шоу 
 Дэвид Гетта и Ники Минаж — «Sweat» / «Turn Me On» / «Super Bass»
 Джастин Бибер — «Mistletoe»
 The Band Perry — «If I Die Young»
 Крис Браун — «All Back» / «Say It with Me»
 Келли Кларксон — «Mr. Know It All»
 Энрике Иглесиас при участии Ludacris — «I Like How It Feels» / «Tonight (I’m Lovin' You)»
 Дженнифер Лопес при участии Питбуля — «Until It Beats No More» (Intro) / «Papi» / «On the Floor»
 OneRepublic — «Good Life»
 Питбуль при участии Марка Энтони и Lil Jon — «I Know You Want Me» / «Give Me Everything» / «Rain Over Me»
 Кэти Перри — «The One That Got Away» (Acoustin version)
 Мэри Джей Блайдж — «Mr. Wrong»
 Maroon 5 при участии Кристины Агилеры — «Moves Like Jagger»
 Gym Class Heroes при участии Адама Левина — «Stereo Hearts»
 Дрейк — «Headline»
 Daughtry — «Crawling Back to You»
 will.i.am при участии Дженнифер Лопес — «T.H.E. (The Hardest Ever)»
 LMFAO при участии Лорен Беннетт и GoonRock (Surprise guests: Джастин Бибер, Дэвид Хассельхофф, Кинан Кэхилл, will.i.am) — «Party Rock Anthem» / «Sexy and I Know It»

Примечания 

2011 год в музыке США
События 20 ноября
Ноябрь 2011 года
2011 год в Калифорнии
Церемонии вручения American Music Awards